Chih-Hung Ma, né le , est un lugeur originaire de Taiwan, compétiteur depuis 2003.

Il est le plus jeune concurrent aux épreuves masculines de luge aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin où il finit . Il participe aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver où il finit à la . Il est lors de ces Jeux olympiques d'hiver le seul représentant de Taiwan.

Naissance en novembre 1985
Lugeur aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Lugeur aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Porte-drapeau olympique